Jack Bond (ur. 1932) – angielski krykiecista
 Jack Bond (ur. 1939) – brytyjski reżyser i producent
 Jack Bond (1988–2013) – kanadyjski zapaśnik
 Jack Bond (1920–1999) – nowozelandzki rugbysta